Wolfgang Panzer ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Panzer (Geograph) (1896–1983), deutscher Geograph und Geologe 
 Wolfgang Panzer (Regisseur) (* 1947), deutscher Regisseur
 Wolfgang Panzer (Politiker) (* 1967), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Unterhaching
 Wolfgang Panzer (Skibergsteiger), deutscher Skibergsteiger